Seznam polkov z zaporedno številko 189.

Seznam 
 Pehotni
 189. strelski polk (ZSSR)
 189. pehotni polk (Wehrmacht)
 189. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Zračnoprevozni/Jadralni
 189. jadralni pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 189. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 189. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 189. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
 189. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi